Matic Vesel – cestista sloveno
 Sanja Vesel – ex cestista jugoslava